Bosiljevo je lahko:
 Bosiljevo, Čazma (Hrvaška)
 Bosiljevo, Bosiljevo (Hrvaška)